Mistrzostwa Świata Juniorów w Skeletonie 2015 odbyły się od 8 do 15 lutego 2015 roku w niemieckim Altenbergu. Rozegrano po jednym ślizgu kobiet i po jednym mężczyzn.

U kobiet najlepsza okazała się reprezentantka Niemiec Jacqueline Lölling. Z czasem 1:55.82 zdeklasowała inne zawodniczki. U panów natomiast na najwyższym stopniu podium, stanęło aż dwóch zawodników. Byli to: Rosjanin Nikita Triegubow oraz Niemiec Christopher Grotheer.

Wyniki juniorów

Ślizg kobiet

Ślizg mężczyzn

Bibliografia 
 

2015 w skeletonie
2015 w Niemczech
Zawody skeletonowe
Sport w Altenbergu